Randone est un patronyme porté notamment par :

  (1906-1998), réalisateur et scénariste italien,
 Gianfranco Randone (1970-), chanteur et compositeur italien,
 Salvo Randone (1906-1991), acteur italien.
 
Patronyme italien